El príncipe Jorge de Gales (George Alexander Louis; Londres; 22 de julio de 2013) es un príncipe del Reino Unido y miembro de la familia real británica desde su nacimiento, ya que es el hijo primogénito de los actuales príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y nieto mayor del rey Carlos III del Reino Unido y de su primera esposa, la princesa Diana de Gales. Ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono británico y de los reinos de la Mancomunidad de Naciones,   tras su padre.

Biografía

Anuncio 

El 3 de diciembre de 2012 Clarence House anunciaba que los duques de Cambridge esperaban su primer hijo. El anuncio, hecho en la decimosegunda semana de gestación, se vio forzado por el ingreso hospitalario de la duquesa debido a una hiperémesis gravídica.
 
El duque de Cambridge solicitó un permiso de paternidad de dos semanas al Ministerio de Defensa Británico para poder estar junto a su mujer, a la que acompañó en todo momento durante el parto.

Nacimiento 

La duquesa de Cambridge ingresó a las 6 de la mañana (hora local de Londres) del 22 de julio en el Ala Lindo, un área de maternidad privada ubicada dentro del Hospital de St. Mary's (un hospital público, donde la princesa Diana de Gales dio a luz a sus dos hijos, el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique, en 1982 y 1984, respectivamente) en Paddington, Londres. En un comunicado de 45 palabras la Casa Real británica informó que la duquesa Catalina había sido trasladada en automóvil desde el Palacio de Kensington (residencia de los duques) al centro hospitalario.

El nacimiento se produjo a las 16:24 (hora de Londres), siendo un varón de 3,80 kg, aunque no fue comunicado al público sino hasta cuatro horas después, cuando el comunicado oficial fue distribuido a las redacciones de los medios de comunicación; simultáneamente, a las afueras del Hospital de St. Mary's, un anunciador o town crier armado con una campana dorada y con vistosos ropajes del siglo XVII gritó (literalmente) que el hijo de los duques había nacido. Entonces, siguiendo la tradición, Marcus Setchell, uno de los miembros del equipo médico de élite que atendió a la duquesa (y exginecólogo de la reina Isabel II), firmó una nota que fue llevada a toda prisa por un mensajero real escoltado por la policía motorizada hasta el Palacio de Buckingham; donde (convertido en un cartel con un membrete real) fue puesto en un caballete de madera oscura detrás de las rejas de palacio para que todo el público pudiera leerlo y enterarse del sexo y otros datos del príncipe recién nacido. Luego, también para cumplir la tradición, al día siguiente la Real Artillería de Caballería del Rey disparó 41 cañonazos en Green Park (21 por el saludo real tradicional y 20 disparos más por ser un parque real) y la Honorable Compañía de Artillería disparó otros 62 cañonazos en la Torre de Londres (los 21 básicos, 20 por ser un castillo real y 21 en nombre de la ciudad de Londres), y además repicaron las campanas de la Abadía de Westminster; pero otras tradiciones fueron dejadas de lado, como la de que estuviesen presentes en el parto la entonces ministra del Interior del Reino Unido, Theresa May, y el arzobispo de Canterbury.

La tarde del 23 de julio de 2013, los duques de Cambridge abandonaron el hospital con su hijo, ocasión que aprovecharon para mostrarlo brevemente a los medios de comunicación; luego se trasladaron con él a su residencia oficial de Kensington. El 24 de julio por la mañana la reina Isabel II visitó el Palacio de Kensington para conocer a su bisnieto. El mismo 24 de julio, por la tarde, los duques de Cambridge anunciaron mediante un comunicado oficial que su hijo se llamaría George Alexander Louis (Jorge Alejandro Luis, en español porque "se hispanizan, mediante traducción literal, equivalencia o adaptación, los nombres de los miembros de las casas reales [...]"). Los nombres elegidos corresponden a varios miembros de la familia real: Jorge por el rey Jorge VI, padre de Isabel II; Alexander es la forma masculina de Alexandra, el segundo nombre de la reina Isabel II; y Louis por Louis Mountbatten, tío de Felipe de Edimburgo.

El 2 de agosto el príncipe Jorge fue anotado por sus padres en el Registro Civil; Alison Cathcart, una funcionaria delegada del Registro Civil de Westminster (la zona del oeste de Londres), se desplazó al Palacio de Kensington para cumplir con el trámite (de acuerdo a la ley británica todo recién nacido debe ser registrado antes de 42 días de su nacimiento). El certificado de nacimiento tenía el número de entrada 207 de los nacimientos del registro de Westminster (llamada Ciudad de Westminster en los documentos oficiales por tener estatuto de ciudad); la funcionaria Cathcart rellenó de su puño y letra el documento. En el apartado de nombre y apellido del bebé, se le registró como: "His Royal Highness Prince George Alexander Louis of Cambridge" ("Su Alteza Real el príncipe Jorge Alejandro Luis de Cambridge", en español). Se registraron los datos exigidos por ley, fecha y lugar de nacimiento (22 de julio de 2013 en el Hospital St. Mary), nombres y apellidos de los padres, que fueron presentados en el certificado como (en español): "Su Alteza Real príncipe Guillermo Arturo Felipe Luis, duque de Cambridge" y "Catalina Isabel, Su Alteza Real duquesa de Cambridge" (en el caso de la duquesa la funcionaria colocó el tratamiento de Alteza Real después de su nombre, a diferencia de lo que hizo con el duque). Como dato curioso en la profesión del padre el duque dijo a la funcionaria: "Prince of the United Kingdom" (Príncipe del Reino Unido), en lugar de piloto de la Real Fuerza Aérea británica; en la profesión de la madre, también se colocó como trabajo de la duquesa el de: Princesa del Reino Unido. Con el cumplimiento del trámite el nombre del recién nacido príncipe quedó legalizado.

Bautismo 

Su bautizo tuvo lugar el 23 de octubre de 2013, en la Capilla Real del Palacio de St. James, siendo administrado por el Arzobispo de Canterbury, Justin Welby. El príncipe Guillermo fue el encargado de llevar en brazos a su hijo el príncipe Jorge al arribar a la capilla para la ceremonia de bautismo (a las 2 y 45 de la tarde, hora de Londres), donde aguardaba la reina Isabel; el niño llevaba puesto una reproducción del faldón de encaje y satén que portó la hija mayor de la reina Victoria, la princesa real Victoria, cuando fue bautizada en 1841. La íntima ceremonia (sólo asistieron 22 invitados) duró 45 minutos; el príncipe Jorge tuvo siete padrinos (en lugar de seis que era la costumbre) casi todos amigos íntimos de los duques de Cambridge y una amiga de la fallecida abuela del príncipe, la princesa Diana: William van Custem, Jamie Lowther-Pinkerton, Julia Samuel, Zara Tindall, el VII duque de Westminster, Emilia Jardine-Paterson, y Oliver Baker. En la ceremonia (efectuada según el rito de la Iglesia de Inglaterra, una de las confesiones cristianas anglicanas, a la que pertenece la familia real británica) los tíos del príncipe Jorge, Pippa Middleton y el príncipe Enrique de Sussex, han leído textos del Evangelio de San Lucas y el de San Juan respectivamente, mientras que el coro de la capilla, que ya cantó en la boda de los duques, ha recuperado un himno escrito para el bautizo del príncipe Guillermo, el 4 de agosto de 1982. El niño fue bautizado en la fuente de Lily, una reliquia de 1841, con agua del Río Jordán; la capilla donde fue bautizado es la misma donde fue velado el cuerpo de su abuela la princesa Diana antes de su multitudinario funeral, y también el lugar donde contrajo matrimonio la reina Victoria.

Primeros años 

En abril de 2014 el príncipe Jorge, junto a sus padres, realizó su primera gira por Nueva Zelanda y Australia durante tres semanas. Su primera aparición oficial fue el 9 de abril durante una "reunión de juegos" organizada en la casa del gobernador en Wellington por la organización de padres de Nueva Zelanda, Plunket. Además, estuvo presente durante la visita al zoo de Sídney el 20 de abril junto a sus padres. 

En mayo de 2015, el príncipe Jorge acudió junto a su padre al hospital donde nació para conocer a su recién nacida hermana, la princesa Carlota. En junio, el príncipe Jorge hizo su primera aparición pública en el balcón del Palacio de Buckingham durante el desfile aéreo en el Trooping the Color que marcaba el cumpleaños oficial de la reina Isabel II.

En abril de 2016 tuvo su primer encuentro con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Fue fotografiado con un caballito de madera que Obama le había regalado cuando nació. El encuentro luego provocó que el presidente bromeara diciendo que "el príncipe Jorge se presentó a nuestra reunión en bata de baño… una clara violación del protocolo". El príncipe Jorge y la princesa Carlota acompañaron a sus padres en su gira por Canadá en 2016 y en una visita diplomática a Polonia y Alemania en 2017.

En mayo de 2018, Jorge junto a su hermana Charlotte fueron pajes en la boda de su tío príncipe Enrique, duque de Sussex y Meghan Markle. Al igual que lo hicieron en la boda de su tía materna Pippa Middleton en 2017 y en la boda de la prima de su padre, la princesa Eugenia, en octubre de 2018.

Educación 
En enero de 2016, Jorge empezó sus estudios en la guardería Westacre Montessori, situado cerca de la entonces residencia familiar en Anmer Hall en Norfolk. Asistió a su primer día de escuela primaria el 7 de septiembre de 2017 en la escuela privada Thomas's School en Battersea. En la escuela era conocido como Jorge Cambridge. A esta escuela también asistió desde 2019 su hermana pequeña Carlota. En septiembre de 2022 comenzó a asistir al Lambrook School, cerca de Windsor, junto a sus hermanos pequeños.

Títulos y tratamientos 
 22 de julio de 2013 – 8 de septiembre de 2022: Su Alteza Real el príncipe Jorge de Cambridge.
 8 de septiembre de 2022 -  9 de septiembre de 2022: Su Alteza Real el príncipe Jorge de Cornualles y de Cambridge.
 9 de septiembre de 2022 - presente: Su Alteza Real el príncipe Jorge de Gales.

Ancestros

Línea de Sucesión

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Personas de Londres
Casa de Windsor
Familia Mountbatten-Windsor
Niños de la realeza
Príncipes de Reino Unido
Príncipes de Cambridge